Во́лки и о́вцы — название некоторых произведений театра и кино, в частности:

 Волки и овцы — пьеса Александра Островского (1875 год) и её экранизации:
 Волки и овцы (фильм, 1952) — советский фильм-спектакль режиссёра В. Л. Сухобокова, киноверсия спектакля Малого театра;
 Волки и овцы (фильм, 1971) () — восточно-германский телефильм режиссёра Вильма тен Хаафа;
 Волки и овцы (телеспектакль, 1973) — советский телеспектакль режиссёров Вениамина Цыганкова и Феликса Глямшина, телеверсия спектакля Малого театра.
 Волки и овцы: бееезумное превращение — российский анимационный фильм 2016 года.